Alone Again – album di George Jones del 1976
 Alone Again – singolo dei Dokken del 1985
 Alone Again – singolo degli Asking Alexandria del 2021
 Alone Again (Naturally) – singolo di Gilbert O'Sullivan del 1972